Гайдарос — греческий топоним. Может означать:

  — остров в сообществе Гаврион.
 Гайдарос (Аталанди) — остров.
 Гайдурониси или Патроклос — остров.
 Гайдурониси или Хриси (остров) — остров.

См. также 
 Домашний осёл